Renson steht für:

 Renson (Alabama), Ort im Monroe County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama

Renson ist der Familienname folgender Personen:

 Hugues Renson (* 1978), französischer Politiker (LREM)